Popmuziek, ook wel pop
Pop (model), een model van een mens
pop (speelgoed), speelgoedpop
etalagepop, een pop van menselijke proporties die vaak in een etalage staat
handpop of poppenkastpop, een pop die men op een hand draagt, voornamelijk gebruikt om poppenkast te spelen
jaquemart, een pop die met een hamer op een klok slaat
klederdrachtpop
marionet, een pop die bewogen wordt door middel van draadjes aan armen, benen en of andere lichaamsdelen
paspop, een levensgroot model pop in de vorm van de romp, gebruikt als hulpmiddel bij het maken van kleding
reanimatiepop
sokpop, een soort handpop, meestal gemaakt van een oude sok met daarop een gezicht aangebracht
strijkpop, een paspop om kleding tegelijkertijd te drogen en te strijken
Sokpop (internet), benaming voor een tweede identiteit van een enkele gebruiker op een site of forum
Pop (vogel), aanduiding voor een vrouwtjesvogel
Verpopping, het stadium tussen larve en imago
Persoonlijk ontwikkelingsplan
provinciaal omgevingsplan; zie Streekplan
Popart (hoofdbetekenis), een kunststroming
Popping, een dansstijl
Piek (geld), een bijnaam van een gulden
Pop (tijdschrift), een Brits modetijdschrift
Post office protocol, een e-mailprotocol waarvan POP3 het bekendst is
Pop (U2), een album van de band U2
Prince of Persia (computerspelserie), een computerspelserie
Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen, POPs, de ook in het Nederlands gebruikelijke afkorting voor Persistent Organic Pollutants (persistente organische verontreinigende stoffen)

Personen:
Iggy Pop, een Amerikaans rockzanger
Jaap Pop, een Nederlands politicus
Kees Pop, een militair in dienst van het Nederlands Oost-Indisch Leger, onderscheiden met "Kruis voor Belangrijke Krijgsverrichtingen"
Willem Frederik Pop, een Nederlands militair en politicus